Coli – comune italiano dell'Emilia-Romagna

 Claudia Coli – attrice teatrale, attrice cinematografica e attrice televisiva italiana
 Giovanni Coli – pittore italiano

 Walter Colì – paroliere, compositore e direttore d'orchestra italiano